Бояринова — фамилия, образованная от слова Боярин.

 Бояринова, Вера Ильинична (1924—1996) — марийская советская поэтесса, драматург, педагог, актриса театра, член Союза писателей СССР.
 Бояринова, Лидия Владимировна (1931—2009) — депутат сельского Совета народных депутатов. Герой Социалистического Труда.
 Бояринова, Екатерина Витальевна (род. 2000) — российская автогонщица.

См. также